Драпет (д/н — 51 рік до н.е.) — вождь племені галльського сенонів з 52 до 51 року до н.е., противник Гая Юлія Цезаря.

Життєпис 
Про молоді роки Драпета мало відомостей. З 53 року до н.е. як молодший вождь разом з вождем сенонів Камулогеном боровся проти римлян. У 52 році до н.е. Драпет брав участь у битві при Лютеції, в якій римляни на чолі із Тітом Лабієном завдали сенонам поразки, а Камулоген загинув. З цього моменту Драпет очолив боротьбу сенонів проти римлян. Незабаром Драпет об'єднався з Луктерієм, вождем кадурків. Ці війська виступили на підтримку Верцингеторикса, спрямувавши 12 тисяч сенонів до Алезії. Навіть після поразки Верцингеторикса Драпет та Лукторій продовжили боротьбу з Цезарем. Вони намагалися прорватися до Нарбонської Галлії, але цьому завадив Гай Каніній Ребіл. Зрештою Драпет опинився в облозі у м.Укселодун. Спочатку їм завдав тут поразки Каніній, а згодом місто було захоплено Цезарем. під час цих битв Драпет й загинув.

Джерела 
 C. IVLI CAESARIS. COMMENTARIORVM DE BELLO GALLICO L.V.54—60.

Правителі кельтів